El término Aguacate puede referirse a:

Botánica 
 Aguacate (Persea americana), un árbol (y su fruta) perteneciente a la familia de las lauráceas.

Localidades

Costa Rica 
 Montes del Aguacate, sierra en Costa Rica

Cuba 
 Aguacate, localidad en la provincia Mayabeque, Cuba.

Ecuador 
El Aguacate, balneario en Cantón Bolívar (Carchi), Ecuador.

Guatemala 
 El Aguacate, aldea del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Guatemala.

Honduras 
 El Aguacate, aeropuerto regional en Olancho, Honduras.

Puerto Rico 
 Aguacate, barrio del municipio de Aguadilla , Puerto Rico.
 Aguacate, barrio del municipio de Yabucoa, Puerto Rico.

Otros 
 Guerra del aguacate, un conflicto diplomático y comercial entre México y Estados Unidos tras la firma del TLCAN en 1992.